Bobowce, strączkowce, strąkowce (Fabales Bromhead) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych.

Morfologia 
 Liście  Na ogół złożone, często z przylistkami oraz charakteryzujące się różnymi modyfikacjami (kolce, wąsy, liściaki). 
 Owoce  Strąki powstałe z jednego owocolistka.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd zajmuje pozycję bazalną względem grupy rzędów:różowce Rosales, dyniowce Cucurbitales i bukowce Fagales. Wraz z nimi wchodzi w skład grupy Fabidae w obrębie kladu wyróżnianego w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Bobowce